Atalante (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Atalanta (vlinder), een vlindersoort
 Atalanta (schip, 1857), een houten Russische bark, gebouwd in 1857 bij scheepswerf Hermann Friedrich Ulrichs in Bremen
 Atalanta (Santa Catarina), en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Atalanta Bergamo, een Italiaanse voetbalclub uit Bergamo
 Atalanta (Händel), een opera van Georg Friedrich Händel
 Operatie Atalanta, de Europese missie tegen piraterij voor de kusten van Somalië
 Atalanta fugiens, de vluchtende Atalanta, klassiek werk uit de alchemie

Zie ook 
 Atlanta (doorverwijspagina)